Сан Франсиско дел Рефухио има више значења:

 Сан Франсиско дел Рефухио (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско дел Рефухио (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику